Лабе́тт () — округ в штате Канзас, США. Официально образован 26-го февраля 1867 года. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 21 607 человек.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 1 691,272 км², из которых 1670,552 км² суша и 20,202 км² или 1,2 % это водоемы.

Население 
По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 22 835 жителей в составе 9 194 домашних хозяйств и 6 114 семей. Плотность населения составляет 14,00 человек на км2. На территории округа насчитывается 10 306 жилых строений, при плотности застройки около 6,00-ти строений на км2. Расовый состав населения: белые — 89,28 %, афроамериканцы — 4,66 %, коренные американцы (индейцы) — 1,95 %, азиаты — 0,32 %, гавайцы — 0,01 %, представители других рас — 1,20 %, представители двух или более рас — 2,58 %. Испаноязычные составляли 3,07 % населения независимо от расы.

В составе 31,20 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 52,10 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 10,20 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 33,50 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 29,80 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 14,30 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,39 человека, и средний размер семьи 2,95 человека.

Возрастной состав округа: 25,70 % моложе 18 лет, 8,70 % от 18 до 24, 25,80 % от 25 до 44, 22,50 % от 45 до 64 и 22,50 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 38 лет. На каждые 100 женщин приходится 95,70 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 92,00 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 30 875 USD, на семью — 37 519 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 29 043 USD против 21 706 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 15 525 USD. Около 8,90 % семей и 12,70 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 14,70 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 11,90 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 
  Официальный сайт правительства округа Лабетт, штат Канзас
  Национальная ассоциация округов США
  Labette County History and Heritage Project
 Географическая карта 1996 года железных дорог штата Канзас
 Географическая карта 1915 года железных дорог штата Канзас

Округа Канзаса